Viktoria Volchkova, née le  à Leningrad, est une patineuse artistique russe.

Elle a remporté quatre fois de suite la médaille de bronze aux championnats d'Europe, toujours barrée des premières places par ses compatriotes Maria Butyrskaya et Irina Sloutskaïa.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Naissance en juillet 1982
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Léningrad
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002